Пак Мин-йонг (родена на 4 март 1986) е южнокорейска актриса. Талантът и разцъфва в исторически-костюмната драма Sungkyunkwan Scandal (2010) и оттогава участва в телевизионните сериали Градски ловец (2011), Glory Jane (2011), Dr. Jin (2012), A New Leaf (2014), Лечителят (2014 – 2015), Помня (2015 – 2016), Кралица за седем дена (2017), Какво не е наред със секретарката Ким (2018), Нейният личен живот (2019) и I'll Go to You When the Weather is Nice (2020).

Личен живот 
През 2011 има връзка с И Мин-хо, с когото си партнира в сериала „Градски ловец“, но в началото на 2012 г. връзката им приключва.

Образование 
През февруари 2013 г. тя завършва Сеулския университет Донгук със специалност „Театър“.

Филмография

Филми

Сериали

Източници 

Южнокорейски актьори и актриси
Родени в Сеул